Hutweiher und Huteweiher sind Stillgewässernamen:

 Hutweiher (Dietersdorf), Weiher im Lauf eines rechten Zulaufs zum Irlohbach (zum Kotzenbach, zur Waldnaab) bei Dietersdorf, Stadt Windischeschenbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Hutweiher (Haslach), Weiher im Lauf des Hutweihergrabens (zur Sulzach) bei Haslach, Markt Dürrwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hutweiher (Hiltersdorf), Weiher im Freihölser Forst im Einzugsgebiet des Bruckwiesengrabens (zur Vils) bei Hiltersdorf, Gemeinde Freudenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Hutweiher (Tuchenbach), Weihergruppe an einem rechten Zufluss des Tuchenbachs (zur Zenn) bei Tuchenbach, Landkreis Fürth, Bayern
 Hutweiher (Untersteinach), Weiher im Geotop Dolinenfeld am Großen Espich NW von Untersteinach bei Untersteinach, Landkreis Kulmbach, Bayern

 Huteweiher (Saßmannshausen), Weiher rechts der Lahn nach Saßmannshausen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen.

Siehe auch:
 Hutweihergraben